Geoglossomycetes es una clase de hongos ascomicetos que contiene un orden Geoglossales, una familia Geoglossaceae y alrededor de ocho géneros. Estos hongos son ampliamente conocidos como lenguas terrestres. Los ascocarpos de la mayoría de las especies de la clase Geoglossomycetes son terrestres y generalmente pequeños, de color oscuro y en forma de maza con una altura de 2 a 8 cm. Las ascosporas son típicamente de color marrón claro a marrón oscuro y a menudo son multiseptadas. Se necesita el uso de un microscopio compuesto para una identificación precisa.

Hábitat 
Las lenguas terrestres se encuentran comúnmente en el suelo o entre la vegetación como descomponedores de materia orgánica. En el continente americano se encuentran comúnmente en bosques coníferos, bosques de hoja ancha y hábitats de bosques mixtos, mientras que en Europa se encuentran comúnmente en hábitats de pastizales y son componentes principales de las especies en peligro de extinción en hábitat de pastizales en cera.

Sistemática 

Los hongos que ahora están incluidos en la clase de hongos Geoglossomycetes fueron considerados previamente por los micólogos como una familia (Geoglossaceae) dentro de la clase Leotiomycetes. La familia Geoglossaceae sensu lato se definió previamente con 6 géneros y 48 especies. La evidencia molecular temprana utilizando ADN ribosómico sugirió que Geoglossaceae sensu lato no era un grupo monofilético y que los géneros de esporas hialinas (por ejemplo, Leotia, Microglossum y Spathularia) no estaban emparentados dentro del mismo clado como los géneros de esporas más oscuras (Geoglossum y Trichoglossum). Schoch et al. utilizando una filogenia de seis genes que incluye ADN ribosómico y genes que codifican proteínas, encontraron un apoyo para el establecimiento de una nueva clase (Geoglossomycetes), que contiene los géneros Geoglossum, Sarcoleotia y Trichoglossum. La investigación molecular adicional resultó en la adición de Nothomitra al grupo en 2011, previamente tratado como un pariente de Microglossum).
Glutinoglossum fue circunscrito en 2013 para contener la especie anteriormente conocida como Geoglossum glutinosum y una nueva especie europea, G. heptaseptatum.

Géneros 

Incluye los siguientes géneros:

Geoglossum
Glutinoglossum
Hemileucoglossum
Leucoglossum
Nothomitra
Sabuloglossum
Sarcoleotia
Trichoglossum

Filogenia 

Una posible filogenia con algunas especies y géneros es la siguiente:

Referencias 

Pezizomycotina
Setas